Let’s Talk About Sex steht für:

 Let’s Talk About Sex (Lied), Lied von Salt ’n’ Pepa (1991)
 Let’s Talk About Sex (1994), Episodenfilm von Lizzie Borden, Clara Law, Ana Maria Magalhães und Monika Treut 
 Let’s Talk About Sex (1998), US-amerikanischer Film von Troy Beyer

Siehe auch:
 Let’s Talk About Six (2019), mit Jürgen Klopp, Stadiongesang, Liverpool